Фонтан «Межеумный» или «Неопределенный» — находится у главного входа в Верхний сад. Представляет собой круглый бассейн с четырьмя фигурами дельфинов и фантастическим морским чудищем в центре композиции.

Название фонтана «Межеумный», или «Неопределенный», отражает историю многократных смен декора сооружения.

В 1738 году архитектор Иван Яковлевич Бланк поставил свинцовою фигуру Андромеды. Вскоре её сняли, и в бассейне осталась одна «вид имеющая змея». Прошло чуть более полувека, и место крылатого дракона заняла фигурка «Стерлядки». В последний раз об этом упоминается в описи 1877 года.

В 1925 году «Стерлядку» сменила чугунная ваза, стоявшая до этого в Дубовом бассейне. Из обложенной туфом вазы выбивалась неравномерная струя воды — то выше, то ниже.
Публика была в восторге от такой придумки, но началась война и фонтан был разрушен. При его восстановлении в 1958 году остановилась на варианте декорации бассейна по изображению в альбоме XVIII века.

Фонтаны Петергофа